Pastors ist der Familienname folgender Personen:

 Artūrs Pastors (* 2001), lettischer Leichtathlet
 Marco Pastors (* 1965), niederländischer Beamter und Politiker

Siehe auch:

 Pastor (Begriffsklärung)
 Pastörs